Islands første ambassadør i Canada var Thor Thors i 1947. Islands nuværende ambassadør i Canada er Þórður Ægir Óskarsson.

Liste over ambassadører

Kilder 

Lister over personer fra Island
Ambassadører